Azinhal peut désigner :

Toponymes

Azinhal, paroisse civile de la municipalité d'Almeida, située dans le district de Guarda ;
Azinhal, paroisse civile de la municipalité de Castro Marim, située dans le district de Faro.

Homonymie de toponyme